Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Byron Talbot che hanno battuto in finale Michael Daniel e Brian Devening 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Jeremy Bates /  Kent Kinnear (primo turno)
 Sander Groen /  Byron Talbot (Campioni)

 Lan Bale /  Byron Black (semifinali)
 Wojciech Kowalski /  Pietro Pennisi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1991